Pori je lahko: 

 Pori, mesto na zahodu Finske
 Pori (priimek) – priimek več znanih ljudi
 1499 Pori, asteroid
 Letališče Pori, letališče na Finskem, ki primarno oskrbuje mesto Pori